

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2008-2009.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2008-2009.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Real Cesenatico ha scontato 3 punti di penalizzazione.

Il Montichiari è stato poi ammesso in Lega Pro Seconda Divisione 2008-2009.
Il Verrucchio è stato poi ripescato in Serie D 2008-2009.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2008-2009.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2008-2009.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
La Colligiana qualificata d'ufficio alle semifinali dei play-off nazionali..

La Colligiana è stata poi ammessa in Lega Pro Seconda Divisione 2008-2009.
Il Cecina è stato poi ripescato in Serie D 2008-2009.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2008-2009.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2008-2009.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Tolentino è stato poi ripescato in Serie D 2008-2009.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Voci correlate 
 Serie D 2007-2008
 Serie D 2007-2008 (gironi A-B-C)
 Serie D 2007-2008 (gironi G-H-I)

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2007